Сант-Алессио-ин-Аспромонте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.

Население составляет 364 человека (2008 г.), плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 89050. Телефонный код — 0965.

Покровителем коммуны почитается святой Алексий, человек Божий, празднование в третье воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://santalessioinaspromonte.asmenet.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики